Feilbogen ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Feilbogen (1873–1927), Literaturwissenschaftlerin, Übersetzerin und Schriftstellerin
 Siegmund Feilbogen (1858–1928), Jurist und Nationalökonom, Schriftsteller und Übersetzer